Las siglas CSO pueden hacer referencia a:

 Centro social okupado
 Centro social ocupacional
 Chief science officer
 Chief sales officer
 Chief strategy officer
 Customer Support Officer
 Chicago Symphony Orchestra
 Cincinnati Symphony Orchestra
 Caltech Submillimeter Observatory (Mauna Kea, Hawái)
 .CSO, formato comprimido de archivos ISO.

Puestos en una empresa